Colletosporium är ett släkte av svampar. Colletosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Colletosporium